Лу́на () — округ в штате Нью-Мексико, США. Столица — Деминг. По данным переписи за 2010 год число жителей округа составляло  человек. Округ был создан в 1901 году.

Географическое положение 

Расположен в южной части штата на границе с Мексикой. По данным Бюро переписи населения США округ Луна имеет общую площадь в 7679 квадратных километра.

Население 

В 2010 году на территории округа проживало  человек (из них 49,7 % мужчин и 50,3 % женщин), насчитывалось 9593 домашних хозяйства и 6484 семьи. Расовый состав: белые — 77,7 %, афроамериканцы — 1,1 %, коренные американцы — 1,3 %, азиаты — 0,5 % и представители двух и более рас — 2,6 %. 61,5 % населения были латиноамериканцами.

Население округа по возрастному диапазону по данным переписи 2010 года распределилось следующим образом: 26,5 % — жители младше 18 лет, 3,9 % — между 18 и 21 годами, 50,0 % — от 21 до 65 лет и 19,6 % — в возрасте 65 лет и старше. Средний возраст населения — 39,5 лет. На каждые 100 женщин в Луне приходилось 98,8 мужчин, при этом на 100 совершеннолетних женщин приходилось уже 96,8 мужчин сопоставимого возраста.

Из 9593 домашних хозяйств 67,6 % представляли собой семьи: 47,6 % совместно проживающих супружеских пар (16,9 % с детьми младше 18 лет); 14,5 % — женщины, проживающие без мужей и 5,5 % — мужчины, проживающие без жён. 32,4 % не имели семьи. В среднем домашнее хозяйство ведут 2,56 человека, а средний размер семьи — 3,13 человека. В одиночестве проживали 27,8 % населения, 14,2 % составляли одинокие пожилые люди (старше 65 лет).

Экономика 
В 2015 году из 18 899 трудоспособных жителей старше 16 лет имели работу 8383 человека. В 2014 году медианный доход на семью оценивался в  $, на домашнее хозяйство — в  $. Доход на душу населения —  $. 23,2 % от всего числа семей в Луне и 29,6 % от всей численности населения находилось на момент переписи за чертой бедности.

Примечания 

Округа Нью-Мексико